Corpa kan syfta på följande platser:

Bolivia 

 Corpa (ort), La Paz,

Spanien 

 Corpa (kommunhuvudort), Madrid, Provincia de Madrid, 
 Corpa (kommun), Madrid, Provincia de Madrid, 

Robotskapade Boliviaförgreningar
Robotskapade Spanienförgreningar